

Geografia

Svizzera 
 Busswil – ex comune ora frazione di Sirnach, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Busswil bei Büren – ex comune ora frazione di Lyss, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Busswil bei Melchnau – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)